Еладио Агилар има више значења:

 Еладио Агилар (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Еладио Агилар, Кинта де Естрада (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику